Zbyszko (imię)
 Zbyszko (firma) – producent napojów
 Zbyszko – jeden z poznańskich domów studenckich
 Zbyszko z Bogdańca – postać literacka